Hirzbach bezeichnet:

Gemeinden und Ortschaften:
 Hirzbach (Leutenberg), Stadtteil von Leutenberg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Hirzbach (Hirz-Maulsbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Hirzbach, deutscher Name der Gemeinde Hirtzbach im Oberelsass (Département Haut-Rhin), Frankreich
 Hirzbacherhöfe, Weiler der Gemeinde Hammersbach im Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Gewässer: 
 Hirzbach (Blies), (indirekter?) rechter Zufluss der Blies gegenüber Gronig, Gemeinde Oberthal, Kreis St. Wendel, Saarland
 Hirzbach (Elz), linker Zufluss der Elz nach dem Korallenhäusle, Gemeinde Schönwald im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hirzbach (Fuscher Ache), linker Zufluss der Fuscher Ache in Fusch an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Hirzbach (Hillscheider Bach), rechter Zufluss des Hillscheider Bachs (zum Vallendarer Bach, in den Vallendarer Stromarm des Mittelrheins) bei Hillscheid, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Hirzbach (Hirzbach) – siehe unten → Kleine Hirzbach
 Hirzbach oder Hirzbergsgraben, rechter Zufluss des Lambachs (zur Nahe) bei Oberbrombach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Hirzbach (Mehrbach), rechter Zufluss des Mehrbachs entlang der Gemeindegrenze von Hirz-Maulsbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald) zu Asbach, Landkreis Neuwied, beide Rheinland-Pfalz
 Hirzbach (Nister), linker Zufluss der Nister nach Korb, Ortsgemeinde Unnau, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Hirzbach (Odenbach), linker Zufluss des Odenbachs gegenüber dem Ingweilerhof, Ortsgemeinde Reipoltskirchen, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Hirzbach (Wied), rechter Zufluss der Wied vor Altwied, Stadt Neuwied, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Kleine Hirzbach, linker Zufluss der Hirzbach (Blies) bei Theley, Gemeinde Tholey, Kreis St. Wendel, Saarland

Siehe auch:
 Hirtzbach